Verkauf steht für:

 Übertragung von Sachen, siehe Übereignung 
 Übertragung des Eigentums an Sachen oder Abtretung von Forderungen oder Rechten, siehe Veräußerung
 betriebliche Funktion in Unternehmen, siehe Vertrieb 
 Persönlicher Verkauf, Instrument der Kommunikationspolitik

Verkauf ist der Familienname folgender Personen:
 Leo Verkauf (1858–1933), österreichisch-galizischer Anwalt, Autor und Politiker
 Willy Verkauf (1917–1994), schweizerisch-israelisch-österreichischer Lebenskünstler

Siehe auch:
 Verkäufer, kaufmännischer Beruf